Oratorio di Santa Marta a Ceriana
Oratorio di Santa Marta a Craveggia
 Oratorio di Santa Marta a Fara Novarese
 Oratorio di Santa Marta a Milano

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Marta